Wiktor Matwejew ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Matwejew (Reiter) (* 1942), sowjetischer Springreiter 
 Wiktor Anatoljewitsch Matwejew (* 1941), russischer Physiker und Hochschullehrer